Ramaley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Annette W. Ramaley
 Francis Ramaley